Bitwa w zatoce Quiberon (56 p.n.e.) – bitwa w ramach wojen galijskich między plemieniem Wenetów a flotą rzymską
 Bitwa w zatoce Quiberon (1759) – bitwa stoczona podczas wojny siedmioletniej
 Bitwa pod Quiberon (1795) – bitwa stoczona podczas wojny Francji z pierwszą koalicją